
Molekulska formula -{C9H11NO2}- se može odnositi na:
 Benzokain
 Etenzamid
 Metilenedioksifenetilamin
 Fenilalanin